Маршалл Воррен Ніренберг, Ма́ршалл Во́ррен Ні́ренберг (англ. Marshall Warren Nirenberg; нар. 10 квітня 1927, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США — 15 січня 2010, Нью-Йорк) — американський біохімік.
 Луїс Ніренберг, Луї Ніренберґ (англ. Louis Nirenberg; 28 лютого 1925, Гамільтон, Онтаріо, Канада) — американський математик канадського походження, який вважається одним з видатних аналітиків XX століття.
 11796 Ніренберг (11796 Nirenberg) — астероїд головного поясу.